Gerry – variante del nome proprio di persona maschile Jerry
 Gerry – comune dello Stato di New York, negli Stati Uniti d'America
 Gerry – film del 2002 diretto da Gus Van Sant
 Gerry – film del 2011 diretto da Alain Desrochers

Pagine correlate 
Jerry (disambigua)